Especial puede referirse a:

Especial (álbum), álbum de la banda de rock argentina Viejas Locas.
Especial (Lost), episodio de la serie de televisión estadounidense Lost.
Especial definición, aquello increíble o único
